Сидзуо Акира (; род. 27 января 1953, Хигасиосака, Япония) — японский учёный-иммунолог, работы которого посвящены толл-подобным рецепторам.
Член Японской академии наук (2014), иностранный член Национальной академии наук США (2009).
Член редколлегии .

Награды 
 2002 — 
 2004 — Премия Роберта Коха
 2005 — Премия Асахи
 2006 — Премия Вильяма Коли
 2006 — 
 2007 — Императорская премия Японской академии наук
 2007 — Премия Японской академии наук
 2008 — Медиакомпания «Thomson Reuters» включила Акиру в свой список наиболее вероятных кандидатов на получение Нобелевской премии по физиологии или медицине
 2010 — 
 2011 — Международная премия Гайрднера

Примечания 

Иммунологи по алфавиту
Учёные Японии
Члены Японской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Лауреаты международной премии Гайрднера
Выпускники Осакского университета
Преподаватели Осакского университета
Лица с особыми заслугами в области культуры (Япония)
Лауреаты Немецкой иммунологической премии
Лауреаты премии Асахи